Jean-Claude Campeau (né le  à Saint-Jérôme, dans la province du Québec au Canada -  à Salaberry-de-Valleyfield, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1940-1941 || Collège Concordia || LHCM ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1941-1942 || Collège Concordia || LHCM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1942-1943 || Canadiens Jr. de Montréal || LHJQ ||14 ||11 ||21 ||32 ||0 ||7 ||6 ||5 ||11 ||17 
|- 
|1942-1943 || Canadiens Sr. de Montréal || LHSQ ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1942-1943 || Canadiens Jr. de Montréal || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||6 ||14 ||20 ||2 
|-
|1943-1944 || Vickers de Montréal || LHCM ||12 ||13 ||13 ||26 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-1944 || Royals de Montréal || LHSQ ||20 ||18 ||12 ||30 ||8 ||7 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
|1943-1944 || Canadiens de Montréal || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1944-1945 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1944-1945 || Braves de Valleyfield || LHSQ ||22 ||16 ||23 ||39 ||10 ||11 ||8 ||8 ||16 ||11
|-
|1944-1945 || Braves de Valleyfield || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1945-1946 || Braves de Valleyfield || LHSQ ||40 ||28 ||50 ||78 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Royals de Montréal || LHSQ ||39 ||22 ||31 ||53 ||44 ||9 ||3 ||9 ||12 ||12
|-
|1946-1947 || Royals de Montréal || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||14 ||14 ||11 ||25 ||6
|-
|1947-1948 || Canadiens de Montréal || LNH ||14 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-1948 || Bisons de Buffalo || LAH ||31 ||10 ||9 ||19 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1948-1949 || Canadiens de Montréal || LNH ||26 ||3 ||7 ||10 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1948-1949 || Texans de Dallas || USHL ||30 ||16 ||28 ||44 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1949-1950 || Mohawks de Cincinnati || LAH ||68 ||22 ||41 ||63 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-1951 || Mohawks de Cincinnati || LAH ||68 ||13 ||41 ||54 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || Saints de Sherbrooke || LHSQ ||51 ||20 ||29 ||49 ||32 ||11 ||2 ||9 ||11 ||14
|-
|1952-1953 || Saints de Sherbrooke || LHSQ ||60 ||19 ||49 ||68 ||48 ||7 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|1953-1954 || Saints de Sherbrooke || LHQ ||13 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Reds de Providence || LAH ||44 ||10 ||26 ||36 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Sénateurs d'Ottawa || LHQ ||12 ||3 ||4 ||7 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Flyers de Moncton ||  ||29 ||12 ||34 ||46 ||35 ||13 ||2 ||10 ||12 ||14
|-
|1954-1955 || Flyers de Moncton || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||13 ||3 ||19 ||22 ||20 
|-
|1955-1956 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ ||57 ||5 ||13 ||18 ||36 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1956-1957 || Rangers de Dalhousie ||  ||48 ||38 ||45 ||83 ||75 ||13 ||6 ||7 ||13 ||16
|-
|1956-1957 || Rangers de Dalhousie || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||8 ||10 ||18 ||6 

|42 ||5 ||9 ||14 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Trophée
 Coupe Allan en 1946-1947

Transactions 
  : droits vendus aux Hornets de Pittsburgh par les Canadiens de Montréal ;
  : signe avec les Braves de Valleyfield ;
  : prêté aux Bisons de Buffalo par les Canadiens de Montréal ;
  : prêté aux Texans de Dallas par les Canadiens de Montréal.

Références 

Naissance en juin 1923
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Mohawks de Cincinnati
Joueur des Reds de Providence
Décès en décembre 2009
Naissance à Saint-Jérôme
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 86 ans